Le Grand Prix moto de République tchèque 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto de République tchèque s'est déroulée du 19 au  sur le Circuit de Masaryk.

Classement des MotoGP 
Cal Crutchlow obtient sa première victoire en MotoGP, première victoire d'un britannique depuis 1981 avec la victoire de Barry Sheene au Grand Prix moto de Suède.

Classement Moto2

Classement Moto3 
John McPhee obtient sa première victoire en Moto3, et Jorge Martín son premier podium.

Références 

2016
Sport en Tchéquie en 2016
Sport en août 2016
Repub